Cejpek ist der Familienname folgender Personen:

 Henriette Cejpek (* 1960), österreichische Schauspielerin
 Lucas Cejpek (* 1956), österreichischer Schriftsteller und Regisseur